Иевлевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тульская область
 Иевлевское сельское поселение — входит в Богородицкий район

Тюменская область
 Иевлевское сельское поселение — входит в Ярковский район